Il doppio del Budapest Lotto Open 1997 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1997.

Katrina Adams e Debbie Graham erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Amanda Coetzer e Alexandra Fusai hanno battuto in finale 6–3, 6–1 Eva Martincová e Elena Wagner.

Teste di serie
 Amanda Coetzer /  Alexandra Fusai (campionesse)
 Mariaan de Swardt /  Ruxandra Dragomir (semifinali)
 Eva Martincová /  Elena Wagner (finale)
 Rachel McQuillan /  Silke Meier (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 Tabellone del doppio

Budapest Lotto Open 1997